mm може да се отнася за:

 стандартно означение на единицата милиметър
 .mm, домейнът от първо ниво на Мианмар

MM може да се отнася за:

 MM, международния двубуквен код на Мианмар по стандарта ISO 3166-1
 Числото 2000 или 2000 година, написани с римски цифри
 Шарените бонбонки M&M: 
 MM – български музикален канал.
 MM, марка мотоциклети произвеждани в САЩ от 1905 до 1914 г.
 MM, марка мотоциклети произвеждани в Италия от 1929 до 1964 г.